Weidmann, Weidman, est un patronyme d'origine allemande.

Weidmann 

 Johann Peter Weidmann, médecin allemand
 Eugène Weidmann, assassin allemand exécuté en France
 Denis Weidmann, archéologue suisse
 Jens Weidmann, économiste allemand

Weidman 

 Charles Weidman, chorégraphe américain ;
 Chris Weidman, pratiquant américain d'arts martiaux mixtes.

Voir aussi 
 

Patronyme germanique